«Million Reasons» — песня американской певицы Леди Гаги с её пятого студийного альбома Joanne. Выбрана в качестве второго сингла из альбома. Изначально была выпущена как промосингл, в то время как вторым синглом должна была стать песня A-YO. Композиция стала четырнадцатым синглом в карьере певицы, которому удалось войти в первую десятку чарта Billboard Hot 100 (четвёртая позиция).

Продажи 
«Million Reasons» получил платиновую сертификацию в США. Продажи песни перешагнули отметку в 5,100,000 копий в мире (с учётом стриминга). Композиция получила золотую сертификацию в Австралии, продажи на территории страны преодолели отметку 35 000 копий, золотую сертификацию в Канаде, трек разошёлся тиражом 40,000 копий на территории данной страны, платиновую сертификацию в Бразилии, продажи на территории страны преодолели отметку 40,000 копий.

Клип 
14 декабря 2016 года состоялась мировая премьера музыкального видео «Million Reasons».

Чарты

Сертификации

Release history

Примечания

Ссылки 
 

Песни Леди Гаги
Синглы Леди Гаги
Песни, написанные Марком Ронсоном
Американские кантри-песни
Кантри-баллады
Поп-баллады
Песни, написанные Хиллари Линдси
Песни, написанные Леди Гагой